Александр Владиславлев:
 Владиславлев, Александр Владимирович (1898—1945) — бывший советский майор, коллаборационист, начальник разведшколы финской армии.
 Владиславлев, Александр Павлович (1936—2017) — советский и российский государственный и общественный деятель.